Живела, Либерија, живела! () назив је за националну химну Либерије.

Историја 
Текст химне на енглеском језику написао је трећи председник Либерије Данијел Башијел Ворнер (1815—1880) док је музику компоновао композитор Олмстид Лука (1826—1869). Званична национална химна Либерије постала је 1847. године.

Текст химне

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Национална химна Либерије: Живела, Либерија, живела! — Аудио звук националне химне Либерије, са информацијама и текстом на сајту www.nationalanthems.me  
 Национална химна Либерије: Живела, Либерија, живела! — Аудио звук националне химне Либерије, са информацијама и текстом  на сајту www.national-anthems.net  
 Национална химна Либерије: Живела, Либерија, живела! — Аудио звук националне химне Либерије у MIDI формату на сајту www.ifnimidi.com  
 Национална химна Либерије: Живела, Либерија, живела! — Званичан текст националне химне Либерије на сајту Амбасаде Либерије у Немачкој , 

Л
Либерија